bł. Roman Motoyama Myotarō (zm. 1619) – japoński męczennik
 bł. Roman Sitko (1880–1942) – polski ksiądz, męczennik
 bł. Roman Archutowski (1882–1943) – polski ksiądz, męczennik
 bł. Roman Łysko (1914–1949) – duchowny greckokatolicki, męczennik